Стадион «Альфредо ди Стефано» () — футбольный стадион в Мадриде, домашняя арена клуба «Реал Мадрид Кастилья».

Стадион на 6 000 мест, возведённый в 2006 году, был назван в честь бывшего президента «Кастильи» и бывшего игрока команды, ставшего лучшим футболистом в истории клуба, Альфредо Ди Стефано. Во время открытия стадиона он сказал:

Стадион «Альфредо Ди Стефано» является тренировочной базой футбольного клуба «Реал Мадрид». Также на нём проводит свои домашние матчи «Реал Мадрид Кастилья». Стадион открылся матчем между «Реалом» и французской командой «Реймс» 9 мая 2006 года. Тогда «сливочные» выиграли со счётом 6:1, а голы забивали Кассано (2), Сольдадо (2), Серхио Рамос и Хурадо. До этого на новом стадионе прошла встреча ветеранов «Реала» и сборной Испании, которая закончилась победой «Бланкос» со счётом 1:0.

В сезоне Лиги чемпионов 2020/2021 на стадионе проводит домашние матчи «Реал Мадрид» ввиду реконструкции основного стадиона «Сантьяго Бернабеу» .

Примечания

Ссылки 
 О стадионе

Футбольные стадионы Мадрида
Стадионы, построенные в 2006 году
ФК «Реал Мадрид»